Martorell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martorell (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Martorell (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar